V československé historii bylo provedeno několik měnových reforem:
 Československá měnová reforma (1919)
 Československá měnová reforma (1945)
 Československá měnová reforma (1953)

Literatura 
 Jan Vokrouhlecký: Komparace československých měnových reforem 1919, 1945 a 1953, bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií, 2004